Krall peut faire référence à:

Patronyme
 Daamen J. Krall (né en 1951), acteur américain ;
 Diana Krall (née en 1964), pianiste et chanteuse de jazz canadienne ;
 Giulio Krall, ingénieur et mathématicien italien ;
 Hanna Krall (née en 1935), écrivain et dramaturge polonaise ;
 Jacob Krall, égyptologue autrichien ;
 Johann Baptist Krall (1803-1883), compositeur, chef d'orchestre et éditeur/arrangeur de musique autrichien ;
 Kenny Krall, acteur ;
 Lance Krall (né en 1970), acteur, producteur, monteur, scénariste et réalisateur américain ;
 Luigi Krall (1887-19?), général italien, vétéran de la Première Guerre mondiale ;
 Scott Krall, membre du groupe death metal Into Eternity.

Autres
 

Homonymie de patronyme